Axia är ett släkte av fjärilar. Axia ingår i familjen Axiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Axia